Sania Mirza e Mahesh Bhupathi erano i detentori del titolo. Avevano accettato l'invito per il torneo, ma si sono ritirati prima del match contro Carly Gullickson e Bernard Tomić, e sono stati sostituiti da Akgul Amanmuradova e Rik De Voest.

Cara Black e Leander Paes hanno vinto il torneo battendo in finale Ekaterina Makarova e Jaroslav Levinský, con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie

 Cara Black /  Leander Paes (campioni)
 Daniela Hantuchová /  Daniel Nestor (secondo Turno, ritirati)
 Bethanie Mattek-Sands /  Bob Bryan (secondo turno)
 Nuria Llagostera Vives /  Michal Mertiňák (primo turno)

 Marija Kirilenko /  Nenad Zimonjić (primo turno) 
 Alisa Klejbanova /  Maks Mirny (secondo turno) 
 Lisa Raymond /  Wesley Moodie (semifinali) 
 Elena Vesnina /  Andy Ram (quarti)

Giocatori che hanno ricevuto una wildcard 
  Sophie Ferguson /  Carsten Ball
  Carly Gullickson /  Bernard Tomić
  Sally Peers /  Peter Luczak
  Alicia Molik /  Matthew Ebden
  Anastasija Rodionova /  Paul Hanley
  Jarmila Groth /  Samuel Groth
  Casey Dellacqua /  Jordan Kerr

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Australian Open 2010
ATP World Tour 2010